Авшаров — фамилия; имеет женскую форму Авшарова.

 Известные носители 
 Авшаров, Мухтар Гасан оглу (1914—2004) — советский, азербайджанский актёр, народный артист Азербайджана.
 Авшаров, Николай Константинович (1893—1937) — начальник санитарной службы ЗакВО.
 Авшаров, Юрий Михайлович (1937—2010) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации.

 Авшарова, Юлия Юрьевна (род. 1974) — российская актриса, театральный педагог. См. также 
 Агаси-бек Авшаров, Александр Александрович (1833—1907) — российский военачальник, генерал от кавалерии.